«Леприконсы» — белорусская поп-панк-группа, образованная в 1996 году. Основателем, лидером, автором большей части композиций и вокалистом коллектива является Илья Митько.

История создания 

Группа была создана 1 сентября 1996 года. До появления на свет группы «Леприконсы» её основатель Илья Митько был вокалистом в панк-рок-группе «Kindergarten». Группа просуществовала недолго, а ушедший вокалист организовал группу «Леприкон», исполнявшую хардкор.

В 1997 году «Леприконсы» записали свою первую демо-кассету и начали использовать аккордеон (аккордеонистом сделали бывшего басиста Владимира Федорука). Назвав своё первое детище «Детки», музыканты продали её количеством 10 штук. А всего было 20.

После этого в группе началась текучка: приходили-уходили гитаристы и басисты, девушки сменялись молодыми людьми, среди которых нередки были и просто алкоголики. Наконец, всё утряслось, и новый состав принялся писать уже серьёзный полноценный альбом «Человек идёт и улыбается», позже вышедший как «Нам с тобою было super».

К выходу альбома на радио уже вовсю крутилась песня «Хали-гали, паратруппер», а сами «Леприконсы» успели заключить контракт со студией «Союз».

С этого момента начались концерты, гастроли, эфиры и фестивали, среди которых главным было выступление группы на «Нашествии-2000» — «Леприконсы» открывали второй день.

Летом 2001 года группа выпустила второй альбом.

В 2019 году стали гостями известной музыкальной телепередачи «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Альбомы 
 1997 — Человек идёт и улыбается
 1999 — Нам с тобою было SUPER
 2001 — Все ребята перцы!
 2001 — …ля Тополя!
 2003 — С запада на восток
 2007 — Бездаты
 2009 — По проводам (интернет-сингл)
 2010 — Десятилетка
 2011 — Подарок (совместно с Вадимом Галыгиным)
 2017 — «Super девочка» (интернет-сингл)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт группы

Музыкальные коллективы Белоруссии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году